Матосас () — испанское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Матосас, Густаво (род. 1967) — уругвайский футболист аргентинского происхождения, опорный полузащитник.
 Матосас, Роберто (род. 1940) — уругвайский футболист, выступавший на позиции защитника.